В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Гре́ческой Респу́блике значится 18 наименований (на 2021 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 16 объектов включены в список по культурным критериям, причём 14(?) из них признаны шедеврами человеческого гения (критерий i), а оставшиеся 2 объекта включены по смешанным, культурно-природным критериям, причем оба, наряду с критерием i, также признан природным феноменом исключительной красоты и эстетической важности (критерий vii). Кроме этого, по состоянию на 2014 год, 14 объектов на территории Греции находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Греческая Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 17 июля 1981 года. Первый объект, находящийся на территории Греции был занесён в список в 1986 году на 10-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, последний — в 2016.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Греции в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

См. также 
 Всемирное наследие
 ЮНЕСКО

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Греции
 Каталог ссылок Всемирному наследию в Греции

 
Г
Списки:Греция